Underbelly bezeichnet:

 ein Unterhaltungsunternehmen in England, siehe Underbelly Limited
 eine Reihe von australischen Miniserien
 Underbelly – Krieg der Unterwelt (2008)
 Underbelly: A Tale of Two Cities (2009)
 Underbelly: The Golden Mile (2010)
 Underbelly: Razor (2011)
 Underbelly: Badness (2012)
 Underbelly: Squizzy (2013)
 eine neuseeländische Miniserie, siehe Underbelly NZ: Land of the Long Green Cloud (2011)
 eine Reihe von Fernsehfilmen die unter dem Titel Underbelly Files bekannt sind
 Tell Them Lucifer was Here
 Infiltration
 The Man Who Got Away
 den englischen Originaltitel einer US-amerikanischen Fernsehserie, siehe Ganz schön schwanger